La saison 2017-2018 de la Botola Pro1 IAM est la  édition du Championnat du Maroc de football. Il s'agit de la  édition du championnat sous l'ère professionnelle. L'IR Tanger remporte son premier titre de champion du Maroc après 35 ans d'existence.

Tirage au sort 
Le tirage au sort de la Botola Maroc Telecom pour la saison 2017-2018 s'est déroulé le mercredi 26 juillet 2017, sous l’égide de la Fédération royale marocaine de football et la Ligue nationale du football professionnel.

Équipes 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement

Résultats

Statistiques

Buts marqués par journée 

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée, pour un total de 545 buts en 30 journées (soit 18.16 par journée et 2.27 par match) :

Classement des buteurs 
À l'issue de la  journée (20 mai 2018), la liste des buteurs du Botola est :

Bilan de la saison 
 À l'issue de la  journée (20 mai 2018) :
 Meilleure attaque: 49 Buts:
Difaâ d'El Jadida

 Meilleure défense: 22 Buts:
Hassania d'Agadir
 Les plus longues séries:
 Victoires: 8 victoires:
IR Tanger

 Nuls: 5 Nuls:
Hassania d'Agadir

 Défaites : 7 Défaites:
Wydad AC

 Sans Défaite: 23 matches:
Wydad AC

 Sans Victoire: 12 matches:
Chabab Al Hoceima

 Les plus victorieux:
 Général :14 Victoires: IR Tanger et Wydad AC
Domicile :10 victoires: Hassania d'Agadir
Extérieur : 6 victoires: Association sportive des FAR
Les moins vaincus :
 Général : 5 Matches: Hassania d'Agadir
Domicile : 0 Matche: Hassania d'Agadir et Olympique de Safi
Extérieur : 3 Matches: Wydad AC

Bilan de la saison

Évolution du classement

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de la Fédération royale marocaine de football sur la Botola Pro

2017-2018
Maroc M1
Championnat M1 2017-2018
Football 2017-2018